La leyenda del tiempo puede hacer referencia a:

 La leyenda del tiempo, un álbum musical del cantaor Camarón de la Isla,
 La leyenda del tiempo, una película de Isaki Lacuesta.